A 2002-es UEFA-szuperkupa a 27. európai szuperkupa-döntő volt. A mérkőzést a II. Lajos Stadionban, Monacóban játszotta 2002. augusztus 30-án a 2001–2002-es UEFA-bajnokok ligája-győztes spanyol Real Madrid és a 2001–2002-es UEFA-kupa-győztes holland Feyenoord.

A mérkőzést a Real Madrid nyerte 3–1-re.

Mérkőzés adatok

Lásd még 
 2001–2002-es UEFA-bajnokok ligája
 2001–2002-es UEFA-kupa

Források
 
 

2002
Uefaszuperkupa